

Geografia 
 São Braz do Piauí – comune del Piauí, in Brasile

Persone 
 Adam Braz –  dirigente sportivo e calciatore canadese
 Anatole Le Braz – poeta e traduttore francese
 Dan Ar Braz – cantautore e chitarrista francese
 David Braz de Oliveira Filho – calciatore brasiliano
 Dener Assunção Braz – calciatore brasiliano
 João Braz de Aviz – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
 João Francisco Bráz – cestista brasiliano
 Jorge Braz – allenatore di calcio a 5 e calciatore portoghese
 Loalwa Braz – cantante brasiliana
 Osip Braz – pittore russo
 Thiago Braz da Silva – astista brasiliano

Pagine correlate 
 Bratz (disambigua)
 Wenceslau Braz